Laksh Lalwani (né en 1996), mannequin et acteur de télévision indien
 Prem Lalwani, producteur, réalisateur et scénariste indien